Ел Кантор има више значења:

 Ел Кантор (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кантор (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику